India
Mandawar – città del Rajasthan
Mandawar – città dell'Uttar Pradesh